Joachim Wanke (né en 1941), prélat catholique allemand, premier évêque d'Erfurt de 1994 à 2012.

Voir aussi 
 (5762) Wänke, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Daouda Malam Wanké (1946-2004), officier putschiste nigérien, chef de l'État en 1999.